ENIT ist Abkürzung von:
 Agenzia nazionale italiana del turismo, Italien 
 École nationale d’ingénieurs de Tarbes, Frankreich

Enit ist eine Namensschreibweise von:
 Enid (Sagengestalt), walisische Sagenfigur

Abkürzung